Jane steht für:

 Jane (Vorname), weiblicher Vorname
 Jane (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Jane Basin, Antarktis
 Jane Col, Gebirgspass auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Jane Peak (Signy Island), Berg auf Signy Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Jane Point, Südgeorgien
 Ha Jane (Khafung), Ort im Distrikt Berea, Lesotho

Kultur:
 Jane (Comicfigur), Comic-Heldin von Norman Pett
 Jane (2017), Dokumentarfilm von Brett Morgen über die Primatenforscherin Jane Goodall
 Jane (Rockband), deutsche Krautrock-Band

Jane ist der Familienname folgender Personen:
 Cory Jane (* 1983), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Emma Jane (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Fred T. Jane (1865–1916), britischer Seekriegshistoriker
 Jesse Jane (* 1980), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Maddi Jane (* 1998), US-amerikanische Sängerin
 Natalie Jane (* 2004), US-amerikanische Sängerin
 Refiloe Jane (* 1992), südafrikanische Fußballspielerin
 Sunny Jane (* 1991), lesothischer Fußballspieler
 Thomas Jane (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Jahn
 Jain
 Jan
 Janė
 Jane’s
 Janes
 Jayne
 Jane Street